Яр — может означать:

 высокий, обрывистый, вогнутый, обычно речной и не затопляемый в половодье берег.
 то же, что и балка — сухая или с временным водотоком долина с задернованными склонами, глубокий заросший овраг.
 болезненное состояние у некоторых птиц в период спаривания.
 самый жар, огонь, пыл, разгар, в прямом и переносном значении.
 Яровой хлеб, или яровое ср. однолетний, сеемый по весне и снимаемый по осени: пшеница, овёс, ячмень, просо, греча и пр. противопол. озимый, озимь, что сеется с осени, а всходы зимуют: рожь; есть и озимая пшеница, и яровая рожь.

Топоним 
 «Яр» — известный дореволюционный ресторан в Москве.
 Яр — станция Кировского отделения Горьковской железной дороги в посёлке Яр (Удмуртия).
 Яр — река в Крыму.

Населённые пункты

Россия 
Владимирская область
 Яр — деревня в Вязниковском районе.

Свердловская область
 Яр — деревня в Байкаловском районе.
 Яр — село в Талицком районе.
 Яр — село в Тугулымском районе.
 Яр — деревня в Туринском районе.

Томская область
 Яр — село в Томском районе.

Тюменская область
 Яр — село в Тюменском районе.
 Яр — деревня в Уватском районе.
 Яр — деревня в Ялуторовском районе.

Удмуртия
 Яр — посёлок, административный центр Ярского района.
 Яр — деревня в Ярском районе.

Якутия
 Яр — посёлок в Якутии.

Украина 
 Яр — посёлок в Мурованокуриловецком районе Винницкой области.
 Яр — посёлок в Жмеринском районе Винницкой области, снят с учёта решением Винницкого областного совета от 28 марта 1997 года.

Фамилия 
 Яр, Джон (род. 1965) — немецкий предприниматель и кёрлингист.
 Яр, Сергей Пиякович (род. 1955) — российский политик; член КПСС, председатель Приуральского районного комитета.
 Яр, Фриц (1895—1953) — немецкий теолог Германии, пастор и учитель, основатель биоэтики.

См. также 

 «Яръ» — российский мюзикл 2014 года.

Примечания